Konzerthaus ist der offizielle Name oder Bestandteil des offiziellen Namens folgender Gebäude:

Konzerthaus Berlin
Konzerthaus Clou, Berlin, siehe Markthalle III
Konzerthaus Dortmund
Konzerthaus Freiburg, Freiburg im Breisgau
Konzerthaus (Hannover)
Konzerthaus Heidenheim
Konzerthaus Karlsruhe, siehe Kongresszentrum Karlsruhe
Konzerthaus München
Konzerthaus Ravensburg
Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, Trossingen
Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf, Österreich
Wiener Konzerthaus, Wien

Siehe auch:
Konzerthaus zum Gebäudetyp im Allgemeinen, mit Liste international bekannter Konzerthäuser (auch anderen Namens)
Konzerthausorchester Berlin
 Concertgebouw